de molen 't Witte Lam
het vm. waterschap Het Witte Lam (waterschap)